Крис То́мпсон () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Томпсон, Крис (род. 1948) — британский певец и гитарист
 Томпсон, Крис (1952—2015) — американский сценарист, продюсер и режиссёр
 Томпсон, Крис (род. 1971) — канадский музыкант
 Томпсон, Крис (род. 1971) — британский дартсмен
 Томпсон, Крис (род. 1976) — американский гольфист
 Томпсон, Крис  (род. 1981) — британский бегун на длинные дистанции.
 Томпсон, Крис (1962—1980) — британский футболист
 Томпсон, Крис (род. 1982) — британский футболист
 Томпсон, Крис (род. 1987) — британский крикетист
 Томпсон, Крис (род. 1990) — американский футболист
 Томпсон, Крис (род. 1994) — американский футболист